О́мский о́круг — топоним

 Омский округ — административно-территориальная единица Области Сибирских Киргизов, Омской области, Тобольской губернии, Акмолинской области Российской Империи.
 Омский округ — административно-территориальная единица Сибирского края РСФСР СССР в 1925—1930 годах.